|-
| 169801 - ||  || 19 august 2002 ||  || 
|-
| 169802 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169803 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169804 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169805 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169806 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169807 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169808 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169809 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169810 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169811 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169812 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169813 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169814 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169815 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || 
|-
| 169816 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 169817 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169818 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169819 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169820 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || 
|-
| 169821 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 169822 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169823 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169824 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169825 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169826 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169827 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169828 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169829 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169830 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169831 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169832 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169833 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169834 Hujie ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169835 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169836 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169837 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169838 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169839 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169840 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169841 - ||  || 2 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169842 - ||  || 2 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169843 - ||  || 4 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 169844 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169845 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169846 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169847 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169848 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169849 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169850 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169851 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169852 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169853 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169854 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169855 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169856 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169857 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169858 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169859 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169860 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169861 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169862 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169863 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169864 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169865 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169866 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169867 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169868 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169869 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169870 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169871 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169872 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169873 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169874 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169875 - ||  || 7 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 169876 - ||  || 3 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 169877 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169878 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169879 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169880 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169881 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169882 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169883 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169884 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169885 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169886 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169887 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169888 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169889 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169890 - ||  || 13 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169891 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169892 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169893 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169894 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169895 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169896 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169897 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169898 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169899 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169900 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-